Reinout, een jongensnaam
Ronald (Washington), een plaats in de Verenigde Staten
Ronald, de artiestennaam van zingende kroegbaas Ronald Engel